Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 maart 2012.

Vrouwen 03